|-
| 140001 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140002 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140003 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140004 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140005 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140006 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140007 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140008 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140009 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140010 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140011 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140012 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140013 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140014 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140015 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140016 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140017 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140018 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140019 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140020 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140021 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140022 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140023 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140024 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140025 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140026 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140027 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140028 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140029 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140030 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140031 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140032 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140033 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140034 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140035 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140036 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140037 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140038 Kurushima ||  || 18 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 140039 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140040 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140041 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140042 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140043 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140044 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140045 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140046 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140047 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140048 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140049 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140050 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140051 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140052 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140053 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140054 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140055 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140056 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140057 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140058 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140059 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140060 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140061 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140062 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140063 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140064 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140065 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140066 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140067 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140068 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140069 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140070 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140071 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140072 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140073 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140074 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140075 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140076 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140077 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140078 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140079 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140080 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140081 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140082 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140083 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140084 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140085 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140086 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140087 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140088 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140089 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140090 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140091 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140092 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140093 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140094 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140095 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140096 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140097 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140098 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140099 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140100 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-